A temporada 2009-10 foi o 10º ano do Universo/BRB/Brasília como equipe profissional de basquetebol. O time adulto disputou o Novo Basquete Brasil (NBB), a Liga Sul-Americana de Basquete, a Liga das Américas  e o Torneio Interligas.

Conquistas

Nacionais 

★ Campeão do Novo Basquete Brasil (NBB)

Internacionais 

★ Campeão do Torneio Yuncheng Shanxi
★ Vice-campeão do Torneio Interligas

Equipe Titular

Contratações

Pré-Temporada

★ Campeão

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Torneio Yuncheng Shanxi 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Novo Basquete Brasil (NBB2) 

★ Campeão

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase - Primeiro Turno 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase - Segundo Turno 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Quartas-de-final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Semi-final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Liga Sul-Americana de Basquete 

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Liga das Américas

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Torneio Interligas 

★ Vice-campeão

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Ver também 
   Brasília / Instituto Viver Basquetebol

Ligações externas 
 Página Oficial na Liga Nacional de Basquete
 Vídeos de Competições Nacionais e Internacionais na Rede Globo e Sportv

Instituto Viver Basquetebol
Temporadas de clubes de basquetebol